

Lugares
Havaí, Estados Unidos
Waimea (condado de Havaí)
Waimea (condado de Kauai)
Baía de Waimea, Oahu

Nova Zelândia
Waimea Plains
Rio Waimea
Waimea College

Desambiguações de topônimos